O BK Jēkabpils  é um clube profissional de basquetebol situado na cidade de Jēkabpils, Letônia que disputa atualmente a Liga Letã e a Liga Báltica.

Palmares  
 Liga Letã: 2x medalha de bronze (2013-14, 2014-15) 

Clubes esportivos fundados em 2012
Clubes de basquetebol da Letônia